Barbarossaplatz steht für:
 Barbarossaplatz (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Schöneberg
 Barbarossaplatz (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Striesen
 Barbarossaplatz (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Südweststadt #Barbarossaplatz
 Barbarossaplatz (Köln)
 Barbarossaplatz (Würzburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt

Siehe auch:
 Über Barbarossaplatz
 Barbarossastraße
 Barbarossaweg